Natte bzw. Natté steht für
 Jan-Jaap Natte, einen niederländischen Eishockeyspieler;
 Natté, ein Baumwollgewebe.